Богория или Богоря может означать:

Польша 
 Богория — дворянский герб.
 Богоря — гмина.
  — деревня.

Кения 
 Богория — вулкан.
 Богория — озеро.